Aleksej Stanislavovič Eliseev – cosmonauta sovietico
 Jurij Jelisjejev – calciatore sovietico
 Matvej Pavlovič Eliseev – biatleta russo 
 Emporio Eliseev – edificio di San Pietroburgo